Župnija Podgrad je lahko:

 Župnija Podgrad - Škofija Koper
 Župnija Podgrad - Novo mesto